Le Championnat d'Europe 2023 de football américain (en anglais, 2023 European Championship of American Football) est la  édition du Championnat d'Europe de football américain.

Il s'agit d'une compétition continentale de football américain mettant aux prises des sélections nationales européennes affiliées à l'IFAF. Les rencontres du tour préliminaire se disputent du ̼ au , celles du tour final étant prévues en août et .

L'équipe d'Allemagne n'est pas membre de l'IFAF ce qui explique qu'elle ne participe pas à la compétition. Le tournoi qualificatif est itinérant.

Groupe A

Tour préliminaire 
Le tour préliminaire du Groupe A s'est disputé entre le  et le . Onze équipes ont été réparties dans quatre divisions. La Russie aurait du être la  participante, en tant que  de la Division, mais elle a été sanctionnée et interdite de tournoi à la suite de son invasion de l'Ukraine par l'IFAF.

Tour final 
Les matchs du tour final du Groupe A se joueront au cours des mois d'août et de .

Places 1 à 4

Places 5 à 8

Places 9 à 11 

  République Tchèque

Groupe B

Notes et références

Liens externes 

 Encyclopédie du football américain

2023
Football américain en 2023